Niemenkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niemenkari (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Niemenkari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar